Onderdistrict in Indonesië
 Kragilan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Kragilan (Gantiwarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kragilan (Gebang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kragilan (Gemolong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Kragilan (Mojolaban), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Kragilan (Mojosongo), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kragilan (Pakis), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java